Fregona ima više značenja:
 Fregona (Beluno)
 Fregona (Pordenone)
 Fregona